

Personnalités 

 Étienne Trubert (1845-1909), homme politique français, député de Tarn-et-Garonne ;
 Georges Trubert ( ? - ? ), peintre enlumineur français, actif entre 1469 et 1508, en Anjou, en Provence et en Lorraine.
 Jean Trubert (1909-1983), dessinateur et scénariste français de bande dessinée.
 Maurice Trubert (1857-1922), diplomate, musicien et poète français.

Odonymes 
 Passage Trubert-Bellier, voie du  arrondissement de Paris.

Homonymie
Homonymie de patronyme